Enyedi Sámuel (?–1671) orvos, tanár, református lelkész
Enyedi Sámuel (18. század) gépész, feltaláló